Гео́ргий Ковале́нко:
 Коваленко, Георгий (1900—1975) — священнослужитель католической церкви, участник Русского апостолата.
 Коваленко, Георгий Ефремович (1909—1992) — советский партийный и государственный деятель.
 Коваленко, Георгий Иванович (род. 1968) — протоиерей Православной церкви Украины.
 Коваленко, Георгий Петрович (1920—1957) — советский военный лётчик. Участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1944).
 Коваленко, Георгий Фёдорович (род. 1940) — советский и российский искусствовед, художник.